Schmöle steht für:

 R & G Schmöle, deutsches Unternehmen der Metallindustrie

Schmöle ist der Familienname folgender Personen:
 Arndt Schmöle (* 1974), deutscher Moderator, Sprecher und Sänger
 August Theodor Schmöle (1865–1919), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Werner Schmöle (1942–2013), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Heinz Schmöle (1913–1982), deutscher Manager
 Otto Schmöle (1890–1968), deutscher Schauspieler
 Peter Schmöle (* 1950), deutscher Metallurg